Het seizoen 1991/92 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 31 augustus 1991 en eindigde op 19 mei 1992. KV Oostende won in Derde Klasse A, K. Beerschot VAC won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Beerschot VAC (financiële problemen)

Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Stade Leuven (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Roeselare (kampioen 4A)
 R. Cappellen FC (kampioen 4B)
 KFC Avenir Lembeek (kampioen 4C)
 KVV Overpelt-Fabriek (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KV Oostende (kampioen 3A)
 K. Beerschot VAC (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Eendracht Zele (rechtstreeks uit 3A)
 KSC Menen (rechtstreeks uit 3A)
 KVV Looi Sport (rechtstreeks uit 3B)
 K. Lyra TSV (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3